Pellicer puede referirse a:

Personas con apellido Pellicer
 Antoni Pellicer, tipógrafo y escritor español en lengua catalana.
 Antonio Pellicer Martínez, obstetra y ginecólogo español.
 Ariane Pellicer, actriz, guionista y productora mexicana.
 Carlos Pellicer Cámara, escritor, poeta, museólogo y político mexicano.
 Eustaquio Pellicer, periodista, poeta y humorista español.
 Javier Pellicer, escritor español nacido en 1978 en Benigánim.
 Joan Pellicer, etnobotánico español.
 Jorge Pellicer, entrenador y retirado futbolista chileno.
 José Luis Pellicer, dibujante y pintor español.
 José Pellicer de Ossau Salas y Tovar, historiador, filólogo y poeta español.
 José Pellicer Gandía, anarquista y revolucionario español.
 Juan Antonio Pellicer, bibliógrafo, biógrafo y cervantista español.
 Julio González Pellicer, escultor español.
 Manuel Pellicer Catalán, arqueólogo e historiador español.
 Miguel Pellicer, famoso por el milagro de la Virgen del Pilar.
 Olga Pellicer, diplomática mexicana.
 Pascual Ribot Pellicer, político y abogado español.
 Pilar Pellicer, actriz mexicana de cine y televisión.
 Pina Pellicer, actriz mexicana.
 Rafael Farga i Pellicer, tipógrafo, dibujante, pintor, sindicalista, anarquista y periodista español.
 Rafael Pellicer Galeote, pintor español.
 Ramón Pellicer, periodista español.